Кипърска първа дивизия 1957/58 е двадесет и първи шампионат по футбол на Кипър. От този сезон участниците са 10 отбора. Аполон Лимасол се включва в групата. Шампион е тима на Анортозис.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони